Ко́рпи () — финская фамилия. Известные носители:

  (1927—2013) — финский певец.
 Корпи, Кийра (род. 1988) — финская фигуристка-одиночница.
 Корпи, Рауно (род. 1951) — финский тренер по хоккею с шайбой, отец Кийры Корпи.
 Корпи, Янне (род. 1986) — финский сноубордист.

Персонаж:
  — персонаж романов финского писателя .

См. также 
 Корпи — озеро в Карелии.